Ili – rzeka na obszarze bezodpływowym w Azji Środkowej
 Ili – prefektura autonomiczna w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang